Le mot piranha (pluriel : piranhas), emprunté au portugais, provient du tupi-guarani piraia (« poisson à dents »).

Sciences et techniques 
 En biologie, on appelle piranhas plusieurs espèces de poissons d'eau douce vivant dans les rivières d'Amérique du Sud, notamment dans l'Amazonie brésilienne.
 En chimie, le mélange piranha est un mélange d'acide sulfurique  et de peroxyde d'hydrogène , un oxydant fort qui sert notamment à produire l'acide de Caro.

Culture et société

Armées 
 L'ALR Piranha est un projet suisse d’avion de combat léger.
 Le Mowag Piranha est une gamme de véhicules blindés produits par la société suisse Mowag.

Cinéma 

 Piranha, une série composée de 5 films :
 Piranhas, un film réalisé par Joe Dante (1978) ;
 Piranha 2 : Les Tueurs volants, un film réalisé par James Cameron (1981) ;
  un téléfilm réalisé par Scott P. Levy (1995) ;
 Piranha 3D, un film réalisé par Alexandre Aja (2010) ;
 Piranha 2 3D, un film réalisé par John Gulager (2012) ;
 Piranhas (La paranza dei bambini), un film réalisé par Claudio Giovannesi (2019).

Édition 
 Piranha était un magazine français destiné à la jeunesse, paru en 1985.

Jeux vidéo 
 Piranha est un jeu vidéo sorti en 1996.

Littérature et bande dessinée 
 Piranha est un personnage des comics Marvel.

Musique 
 Piranha est un label discographique indépendant.
 Piranhas est une chanson du groupe Les Astiaous.

Toponyme 

 Piranhas, une municipalité de l'État d'Alagoas ;
 Piranhas, une municipalité de l'État du Goiás.